Халки може да се отнася за:

 халка, в мн. число халки;
 Халки – гимнастическа дисциплина, на уред халки;
 Халки — турски остров в Мраморно море, квартал на Истанбул;
 Халки — гръцки остров, част от островната група Додеканези.